Schönheit steht für:
 Schönheit, Begriff der Ästhetik

Schönheit ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Christian Heinrich Schönheit (1789–1870), deutscher Geistlicher und Botaniker
 Johann Carl Schönheit (1730–1805), deutscher Bildhauer und Porzellanmodelleur
 Michael Schönheit (* 1961), deutscher Kirchenmusiker
 Walter Schönheit (1927–1985), deutscher Kantor, Organist und Chorleiter

Schönheit bezeichnet:
 Die Schönheit, ehemalige deutsche Monatszeitschrift
 Von der Schönheit, Roman von Zadie Smith aus dem Jahr 2005

Siehe auch:
 Schönhaid